Nova Cruz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Cruz (ort), Rio Grande do Norte, 
 Nova Cruz (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar